Національна ліга В 1982—1983 — 36-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб СК Цюрих.

Клуби, що посіли 1 та 2 місця у групах на другому етапі грали у перехідному турнірі з клубами НЛА.

Груповий етап

Група Захід

Група Схід 
Переможці групи: СК Цюрих та Ольтен.

Втішний раунд (Захід)

Втішний раунд (Схід) 
?

Джерела 
 Сезон 1983    

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1982 у швейцарському спорті
1983 у швейцарському спорті